

Toponyme
Hassi Ben Okba, commune de la wilaya d'Oran en Algérie
Sidi Okba, commune de la wilaya de Biskra en Algérie

Personnage
Oqba Ibn Nafi Al Fihri, général arabe né en 622 et décédé en 683

Divers
Okba Lik, série télévisée marocaine réalisée par Yassine Fennane et diffusée en 2010